Franciaország
Montagnac, település Franciaországban, Hérault megyében
Montagnac, település Franciaországban, Gard megyében
Montagnac-Montpezat, település Franciaországban, Alpes-de-Haute-Provence megyében
Montagnac-sur-Auvignon, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Montagnac-la-Crempse, település Franciaországban, Dordogne megyében
Montagnac-d’Auberoche, település Franciaországban, Dordogne megyében
Montagnac-sur-Lède, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében